Barbadiaanse hockeyploeg (mannen)
 Barbadiaanse hockeyploeg (vrouwen)